Chad Bannon – amerykański aktor, kulturysta i model
 Eamonn Bannon – szkocki piłkarz
 Jacob Bannon – amerykański wokalista
 Steve Bannon – amerykański doradca polityczny, dziennikarz i polityk